Radwell – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Radwell – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)